Сварагини- Соединенные судьбой — индийский телесериал, премьера которого состоялась 2 марта 2015 года  на канале Colors TV в Индии.

Сюжет 
Сериал о жизни двух девушек, Свары и Рагини. Свара родом из бенгальской семьи,и живет с матерью Шармиштой и бабушкой Шобхой, а Рагини принадлежит семье Марвари она живет с отцом и бабушкой Парвати. Мама Рагини умерла, когда она была маленькой.Девушки живут по соседству,но не общаются,потому что их бабушки не ладят.Однако Свара узнала,что отец Рагини Шекхар и мама Свары Шармишта были влюбленны в прошлом, и она является их дочерью. Свара и Рагини объединятся и воссоединяют родителей,с помощью жениха Рагини Лакша.Девушки подружились. Лакш жених Рагини,но он тайно любит  Свару.После того,как он спас ее, Свара, тоже влюбляется в него, но поначалу отказывается отвечать взаимностью на его чувства. Отношения между Сварой и Рагини испорчены, так как Рагини считает ,что Лакш принадлежит только ей.В этом ее поддерживает ее бабушка Парвати,которая  ненавидит Шармишту и Свару.Свара и Лакш обручаются. Рагини и Парвати делают все, чтобы разлучить их.Санскар Махешвари, двоюродный брат Лакша, также присоединяется к Рагини для мести  Лакшу. Санскар был вдали от своей семьи в течение 5 лет, он считает, что Дурга Прасад Махешвари и его сын-Лакш были причиной смерти Кавиты (Возлюбленной Санскара). Они накачивают Свару наркотиками и пытаются показать Лакшу, что она принимает наркотики.Однако, Санскар в скором времени осознает свою ошибку и извиняется перед Сварой и семьей. Но Рагини заставляет поверить Лакша,что Свара сбежала в день  свадьбы. Бабушка Свары не верит, что её внучка сбежала и обвиняет Рагини во лжи. Рагини пытается покончить с собой.Но Лакш, импульсивно принимает решение жениться на Рагини.Для того, чтобы помочь Сваре бороться с её сестрой, Санскар и Свара устраивают поддельную свадьбу.
Притворяясь женой Санскара, Свара старается раскрыть правду о Рагини перед семьей. В этот период Санскар, кто поддерживает Свару в каждом ее шаге, влюбляется в Свару, хотя он и не надеется, что она на его чувства ответит взаимностью. Свара и Санскар женятся по настоящему, чтобы не вызвать подозрения. Затем, они разоблачают Рагини перед Лакшом. Лакш  извиняется перед Сварой и  хочет начать с ней отношения снова, но Свара отказывается вновь принять его,потому что любит Санскара.Санскар скрывает свои чувства,думая,что Свара еще любит Лакша, и решает развестись.Но Свара принимает решение не разводится,с подачи Рагини.Это приводит Лакша в ярость и он покушается на жизнь Рагини. Чтобы Лакш не сел в тюрьму,его отцу приходится переписать все имущество на имя Рагини. Рагини притесняет семью Лакша. Свара хочет развестись с Санскаром, потому что Кавита жива. Она была в коме 2 года из-за своей матери.Но Кавите приходится  уйти из отношений Свары и Санскара,но она готовит месть.Рагини изменилась в лучшую сторону, так как Лакш принимает её как свою жену,но он не оставляет попытки развестись.Отношения Свары и Рагини стали по-прежнему крепкими. К Парвати приезжает тетя Рагини — Урваши. Она строит козни Сваре и её матери, так как считает их виновными в смерти сестры. Свара и Санскар готовятся к свадьбе.Рагини сожалеет,о том,что у них не было предсвадебных ритуалов,и Лакш  решает,снова женится на Рагини.Он притворяется влюбленным в нее,чтобы получить ее роспись для развода.Урваши объединяется с Кавитой и они придумывают план.Но план проваливается.Урваши убита.А Кавита арестована.Свара и Санскар женятся,а Лакш объявляет о разводе с Рагини и женится на Кавье. Рагини пытается покончить с собой, но её спасают.Кавья манипулирует Лакшем и настраивает против семьи. Вся семья ненавидит её, но Кавью вскоре разоблачают и её арестовывают. Лакш мирится с Рагини и жениться на ней снова.Уттара, сестра Санскара, влюбляется в Раджата. Но ему нужны только её деньги . Он похищает жену Адарша Париниту.Сваре удается его разоблачить и он сталкивает ее со скалы.Она спасена Сахилом, но теряет память. Сахил хочет женится на ней, но к Сваре возвращается память. Сахил уходит из её жизни. Шармишта забеременела и Парвати этим недовольна.Рагини говорит, что она беременна,чтобы спасти ребенка от Парвати.Паринита всем все рассказывает,вскоре Париниту выгоняют из дома.Шармишта думает,что ее ребенок мертв,но он жив,Парвати договорилась с медсестрой,чтобы Шармиште сказали так. Адарш и Паринита с помощью шантажа Свары и Рагини их братом,получают всё имущество Махешвари. И выгоняют семью.Парвати с ними заодно. Шармишта воссоединяется с сыном.Адаршу удалось поссорить Санскара и Лакша.Рагини и он вернулись в дом Махешвари,а Шекхар ушел от Шармишты.Сварагини удалось вернуть имущество Дургапрасаду.Адарша арестовали.Шармишта и Шекхар помирились.Лакш не вернулся домой,после встречи с Санскаром. Рагини вернулась к родителям.Свара и Санскар поругались, и она ушла с сестрой.
Через 6 месяцев.
Уттара собирается замуж за Чирака. Сварагини просят организовать их свадьбу.Мать жениха ненавидит бенгальцев. И Суджата просит всех скрыть,что Свара жена Санскара. Но они узнали это и расторгли помолвку.Санскар нашел Лакша,но тот не узнал его.Он думает,что он Абумани Кханна и что у него есть дочь Мишка. Но в конце концов Лакш вернулся,Свара и Санскар помирились.

В ролях

Примечания

Ссылки

 Категория: телесериалы Индии 2015 года

Мыльные оперы Индии
Телесериалы на хинди